ZTE Italia

Aziende 
 ZTE – azienda cinese di elettronica

Codici 
 zte – codice ISO 639-3 della lingua zapoteca di Elotepec